Kloc ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kloc, Professor für Materialwissenschaften an der Nanyang Technological University
 Gerald J. Kloc (* 1948), US-amerikanischer Trilobitenspezialist
 Izabela Kloc (* 1963), polnische Politikerin

und der Name folgender Orte:
 Kloc (Dziemiany) (ehemals Klotz), Dorf in der Gemeinde Dziemiany in der polnischen Wojewodschaft Pommern

andere Verwendungen
kLOC, für "thousands of Lines of Code", Eine Metrik der Softwareentwicklung

Siehe auch:
 Klotz